Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2014 года прошла 24 сентября в испанской Понферраде. Первое чемпионское звание в карьере завоевал действующий олимпийский чемпион в этом виде — британец Бредли Уиггинс. Трёхкратный чемпион мира Тони Мартин не смог выиграть четвёртый чемпионат мира подряд и стал вторым. Голландец Том Дюмулен завоевал свою первую медаль на мировых первенствах.

Маршрут 
Впервые с 2011 года старт и финиш принимал один и тот же город — Понферрада.

Как и в командной гонке первая часть маршрута прошла под спуск, после чего преодолевались два плавных подъёма длиной 6 и 13 км соответственно. На второй части трассы участников ожидали основные неровности: сначала шестикилометровый подъем с набором высоты в 180 метров и максимальными участками в 8%, а потом еще один подъем протяженностью 2км, со средним градиентом 5.5% и максимальными участками в 10%. Финиш гонки располагался после четырёхкилометрового спуска с последнего холма.

Результаты

Ссылки 
Финишный протокол

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2014